Le double-bidet peut faire référence à :
 un type de grand bidet breton ;
 un autre nom du Carrossier noir du Cotentin.

Articles connexes 

 Bidet
 Cob
 Poney